Consell de Drets Humans, organisme de les Nacions Unides per promoure i protegir els drets humans
 Centre Demòcrata Humanista, partit polític de Bèlgica